

Codici 
 VEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vetsmannaeyjar (Islanda)

Geografia 
 Le Vey – un comune francese